Эллен Гейтс Старр (; ) — американский общественный деятель и активист. Соосновательница (с Джейн Аддамс) Халл-Хауса в Чикаго, а также Центра образования для взрослых, в 1889 году — сетлемента в Чикаго, который позже был расширен до 13 зданий.

Биография

Ранние годы 

Эллен Гейтс Старр родилась 19 марта 1859 года в Лаоне, штат Иллинойс, в семье Калеба Аллена Старра и Сьюзен Гейтс (урожденной Чайлд). С 1877 по 1878 год Старр посещала Рокфордскую женскую семинарию, где впервые познакомилась с Джейн Аддамс. Вскоре она была вынуждена покинуть школу из-за финансовых проблем, и занялась преподаванием в Чикаго.

Социально-реформаторская работа 
Когда Джейн Аддамс отправилась в путешествие по Европе, Старр присоединилась к ней в 1888 году. Побывав в Лондоне, пара была вдохновлена успехом английского поселенческого движения и решила основать собственный сетлемент в Чикаго. И им удалось воплотить свои планы — в 1889 году они основали Халл-хаус с детским садом, а затем и яслями, центром по уходу за младенцами и центром непрерывного образования для взрослых. В 1891 году Старр основала художественную галерею Батлера как первое дополнение к Халл-хаусу. После она отправилась в Англию на учёбу к знаменитому переплётчику Томасу Джеймсу Кобден-Сандерсону. После своего возвращения в 1898 году она основала переплётный класс в Халл-хаусе, а затем школу искусств и ремёсел.

Помимо этого, она стремилась организовать движение искусств и ремёсел в Чикаго. В 1894 году Старр с помощью Чикагского женского клуба основала Чикагское общество искусств при государственной школе. Целью организации было обеспечение образовательных учреждений оригинальными произведениями искусства и репродукциями хорошего качества, содействие обучению в государственных школах и восприятию красоты как признака гражданской позиции. Старр была президентом общества до 1897 года, когда основала Чикагское общество искусств и ремесел.

Старр также принимала активное участие в кампании по реформированию законов о детском труде и условий труда на промышленных предприятиях Чикаго. Она была членом женской Профсоюзной Лиги и помогала организовывать забастовки швейных рабочих в 1896, 1910 и 1915 годах. Однако по своим убеждениям она решительно выступала против индустриализации, идеализируя цеховую систему Средневековья, а позднее и движение декоративно-прикладного искусства. Во время забастовки ресторанных работников она была арестована. В трущобах Чикаго она рассказывала детям, которые не посещали школу, о таких писателях, как Данте и Роберт Браунинг.

Последующие годы 
Хотя Старр много лет интересовалась католицизмом, она обратилась в христианство только в 1920 году, когда поверила, что церковь учит социальной справедливости. Однако, её работа в кампаниях против детского труда встретила сильное противодействие со стороны церкви.

В 1929 году осложнения, вызванные операцией по удалению спинномозгового абсцесса, привели к тому, что она оказалась парализована ниже пояса. В 1931 году, тяжело больная, Старр поселилась в Римско-католическом монастыре в Сафферне, штат Нью-Йорк, где о ней заботилось общество Святого Младенца Иисуса. Она не принадлежала ни к их религиозной общине, ни к какой-либо другой.

После восьми лет, проведённых в монастыре, Старр умерла 10 февраля 1940 года.

Личная жизнь 
Американский историк Лиллиан Фадерман утверждает, что Старр была «первой серьезной привязанностью Джейн Аддамс». Дружба между ними продолжалась много лет, они вместе проживали. Аддамс писала Старр: «Давай любить друг друга, несмотря ни на что, и искать спасения».

Директор Музея, посвящённого Халл-хаусу при Университете Иллинойса в Чикаго Лиза Ли утверждает, что эти отношения были лесбийскими. Историк и соавтор книги «20 лет в Халл-хаусе» Виктория Бисселл Браун соглашается с тем, что их можно называть лесбиянками, если подразумевать под этим «женщин, которые любят других женщин», хотя нет никаких доказательств того, что Старр и Аддамс были сексуальными партнёрами. Градус их отношений понизился, когда Аддамс познакомилась с Мэри Розет Смит (которая была ученицей Старр в школе Мисс Киркленд). Впоследствии эти две женщины поселились вместе.

Старр присоединилась к Епископальной церкви в 1883 году. К 1894 году она стала членом общества сподвижниц Святого Креста, епископального женского молитвенного общества, которое сочетало молитву с образованием и активностью в борьбе за социальную справедливость. Её основателем была Эмили Мэлбоун Морган, а в число её сподвижниц входили влиятельные реформаторы со всех концов Соединённых Штатов, таких как Вида Скаддер и Мэри Симхович. Они собирались вместе каждое лето и уединялись на неделю, в ходе которой женщины-реформаторы занимались духовными практиками, общались друг с другом и проходили образовательные программы по социальным вопросам.

Наследие 
В 2016 году начальная школа Базилики Святого Гиацинта в чикагском районе Эйвондейл, которая была закрыта в 2014 году, стала декорацией для знаменитой иммерсивной театральной пьесы «Learning Curve» проекта Albany Park Theater. Школа получила новое название — «Эллен Гейтс Старр Хай Скул», в честь соучредителя Халл-хауса.

Примечания

Ссылки 
 Документы Эллен Старр в Колледже Смита
 Документы Эллен Старр в Университете Иллинойса

Социологи США
Писательницы США XIX века
Писатели США XIX века
Писательницы США XX века